Saint-Augustin – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Augustin – comune francese nel dipartimento della Corrèze
 Saint-Augustin – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna 
 Saint-Augustin – stazione della Metropolitana di Parigi
 Saint-Augustin – stazione sulle linee 9 e 14 della Metropolitana di Parigi